Pettengill ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Pettengill (1926–2021), US-amerikanischer Radioastronom
 Samuel B. Pettengill (1886–1974), US-amerikanischer Politiker

Pettengill bezeichnet außerdem:

 (3831) Pettengill, ein Asteroid des Hauptgürtels
Siehe auch:
 Estadio Juan Canuto Pettengill